Idéfix et les Irréductibles peut désigner :

 la série télévisée d'animation Idéfix et les Irréductibles
 la série de bande dessinée Idéfix et les Irréductibles